Bedrijf
Ingenieursbureau W.C. en K. de Wit, Nederlands ingenieursbureau
Jansen de Wit, Nederlands textielbedrijf
Simon de Wit, Nederlandse supermarktketen

Fictief figuur
Elsje de Wit, personage uit verschillende Nederlandse radio- en televisieprogramma's
Oscar de Wit, personage uit de Nederlandse televisieserie SpangaS
Sterre de Wit, personage uit Anubis en de Vijf van het Magische Zwaard
Truus de Wit, Nederlands internetpersoonlijkheid

Literatuur
Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp, novelle van de Nederlandse schrijver Heere Heeresma
Stedenboek Frederik de Wit, atlas samengesteld door de Nederlandse uitgever Frederik de Wit

Media
Han de Wit, Nederlandse film uit 1990Meiden van De Wit'', Nederlandse televisieserie

Personen met de achternaam De Wit, de Wit of DeWit
Albertus Johannes de Wit, Nederlands organist en componist
Augusta de Wit, Nederlands schrijfster
Cor de Wit, Nederlands historicus
Cor de Wit, Nederlands architect, publicist en glasverzamelaar
Corine Vlek-de Wit, Nederlands softballer
Cornelis Pieter de Wit, Nederlands kunstschilder
Dani de Wit, Nederlands voetballer
Emmie de Wit, Nederlands-Amerikaanse virologe
Edward De Wit, Belgisch politicus
Ferron de Wit, Nederlands acteur
Frank de Wit, Nederlands judoka
Frans de Wit, Nederlands acteur
Frans de Wit, Nederlands beeldhouwer
Frans de Wit, Nederlands kunstschilder
Frederik de Wit, Nederlands graveur, cartograaf en uitgever
Gerard de Wit, Nederlands golfer
Gerard de Wit, Nederlands organist, klavecinist, componist en dirigent
Gerrit de Wit, Nederlands ambtenaar, politiefunctionaris en klokkenluider
Gerrit de Wit, Nederlands voetballer
Gregorius de Wit, Nederlands monnik
Hans de Wit, Nederlands hoogleraar
Harry de Wit, Nederlands componist
Hein de Wit, Nederlands politicus
Hendrik de Wit, Nederlands botanicus
Hendrik de Wit, Nederlands politicus
Jacob de Wit, Nederlands kunstschilder
Jacques de Wit, Nederlands voetballer en voetbalcoach
Jan de Wit, Nederlands politicus
Jeanne Fortanier-de Wit, Nederlands politica
Jeroen de Wit, Nederlands filmmaker en editor
Johan de Wit, Nederlands schaatser en schaatscoach
Johanna Martina (Tineke) Duyvené de Wit, Nederlands schrijfster, gekend onder het pseudoniem Tessa de Loo
Joost de Wit, Nederlands voetbalbestuurder
Jos de Wit, Belgisch schrijver
Juliette de Wit, Nederlands illustratrice
Karina de Wit, Nederlandse badmintonspeelster
Kees de Wit, Nederlands landbouwkundige en hoogleraar
Lara de Wit, Australisch pianiste, violiste, componiste en muzieklerares
Leonard Corneille Dudok de Wit, Nederlands filantroop
Maarten de Wit, Nederlands zeiler
Mattheus de Wit, Nederlands voetballer
Mees de Wit, Nederlands voetballer
Michael Dudok de Wit, Nederlands animator, filmregisseur en illustrator
Monne de Wit, Nederlands voetballer en fysiotherapeut
Niko de Wit, Nederlands beeldhouwer en medailleur
Peter de Wit, Nederlands striptekenaar
Pierre de Wit, Nederlands botanicus en hoogleraar
Piet de Wit, Nederlands textielfabrikant
Piet de Wit, Nederlands wielrenner
Riet de Wit, Nederlands politica
Rob de Wit, Nederlands voetballer
Robert de Wit, Nederlands meerkamper
Roel de Wit, Nederlands natuurbeschermer en politicus
Sem de Wit, Nederlands voetballer
Simon de Wit, Nederlands roeier, zeiler, ondernemer en bestuurder
Sophie De Wit, Belgisch politica
Tex de Wit, Nederlands cabaretier en tekstschrijver
Theo de Wit, Nederlands filosoof en hoogleraar
Tula de Wit, Nederlands voetbalster
Walter de Wit, Nederlands programmamaker en televisieregisseur
Willie DeWit, Canadees bokser
Yannick de Wit, Nederlands voetballer

Transport
 Jan de Wit, Nederlands schip

Zie ook
De Witt (doorverwijspagina)
De Witte (doorverwijspagina)
Dudok de Wit (doorverwijspagina)
Wit (doorverwijspagina)